hinterpommersch bezieht sich auf:
 Hinterpommern, östlich der Oder gelegener Teil Pommerns
 Ostpommerscher Dialekt, Dialektgruppe des Ostniederdeutschen